Санта Инес Аватемпан има више значења:

 Општина Санта Инес Аватемпан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Инес Аватемпан (Санта Инес Аватемпан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику